«Экслибрисная мемориальная летопись (евреи — герои Великой Отечественной войны)» — монография в трёх томах тульского библиофила, коллекционера и исследователя книжных знаков Эдуарда Даниловича Гетманского.

В монографии приведены экслибрисы, выполненные для евреев — участников Великой Отечественной войны, получивших высокие правительственные награды, в том числе звания Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, а также людей из числа евреев, проявивших героизм и совершившие подвиг в годы войны, но не отмеченных наградами в своей стране.

В монографии идёт речь также о тех евреях, кто воевал в партизанских отрядах, разрабатывал новые образцы боевой техники и вооружения, организовывал в тылу оборонную промышленность, оставил еврейский след в «Манхэттенском проекте». Автор рассказал о взрослом детстве войны — юных партизанах, подпольщиках, узниках гетто, а также о еврейских женщинах — подпольщицах в Минском гетто, партизанах и тех, кто проявил героизм и совершил подвиг в ходе войны. Вторая мировая война явилась наиболее трагическим событием еврейской истории, во время которого погибла треть евреев мира.

Литература

Источники

Ссылки 
 

Графика
Энциклопедии России
Энциклопедии на русском языке
Евреи в СССР